Citrus – genere di piante
 Citrus – manga e anime

Geografia 
 Citrus –  CDP della California, negli Stati Uniti
 Citrus – contea della Florida, negli Stati Uniti

Musica 
 Citrus – gruppo indie giapponese
 Citrus – album degli Asobi Seksu